Новый замок может относиться к одному из следующих сооружений:

 Новый замок — королевский дворец XVIII в. в Гродно.
 Новый замок — герцогский дворец XV в. в Ингольштадте.
 Новый замок — замок XV в. в Мансанарес-эль-Реаль.